En tourisme, FRAM est un voyagiste français.
 En informatique, la Ferroelectric Random Access Memory est une mémoire d'ordinateur non volatile.
 Le Fram est un navire océanographique norvégien d'exploration polaire au tournant du .
 Fram (cratère) est un cratère d'impact sur la planète Mars, nommé d'après le navire précédent.
 Fram (Terre du Milieu) est le nom d'un personnage du légendaire de l'écrivain britannique .
 FRAM est l'acronyme du Fonds régional d'acquisition des musées, dispositif de financement conjoint des Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC) et des Régions pour l'enrichissement des collections des Musées de France.
 Le Fram Reykjavik est un club omnisports islandais de Reykjavik.

Références